Bielskie Centrum Kultury
 Braniewskie Centrum Kultury
 Bytomskie Centrum Kultury
 Bemowskie Centrum Kultury Artbem
 bck - kod ISO języka bunuba